Первый этап Кубка Либертадорес 2014 пройдёт с 28 января по 6 февраля 2014 года.

Формат 
В первом этапе принимают участие 12 команд, которые были разделены на 6 пар. Жеребьёвка первого этапа прошла 12 декабря 2012 года в Луке, Парагвай в 21:00 по местному времени (UTC-4).

Команды играют по одному матчу дома и в гостях. Каждая команда получает 3 очка за победу, 1 — за ничью и 0 — за поражение. В случае равенства очков победитель определяется по следующим критериям:
 Разница забитых и пропущенных мячей;
 Количество мячей, забитых в гостях;
 Серия послематчевых пенальти (без дополнительного времени).

Шесть победителей проходят во второй этап, где присоединяются к 26 командам, попавшим туда автоматически.

Матчи 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!width="50"|Пара
!width="220"|Команда 1
!width="80"|Итог
!width="220"|Команда 2
!width="80"|1-й матч
!width="80"|2-й матч
|-
|G1
|align="right"|Спортинг Кристал 
|3:3 (пен.)
|align="left" | Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|1:2
|-
|G2
|align="right"|Депортиво Кито 
|1:4
|align="left" | Ботафого
|1:0
|0:4
|-
|G3
|align="right"|Универсидад де Чили 
|4:2
|align="left" | Гуарани
|1:0
|3:2
|-
|G4
|align="right"|Каракас 
|0:3
|align="left" | Ланус
|0:2
|0:1
|-
|G5
|align="right"|Монаркас Морелия 
|2:2 (вг)
|align="left" | Санта-Фе
|2:1
|0:1
|-
|G6
|align="right"|Ориенте Петролеро 
|1:2
|align="left" | Насьональ
|1:0
|0:2
|}

Пара G1 

Общий счёт — 3:3. «Атлетико Паранаэнсе» побеждает в серии послематчевых пенальти со счётом 5:4.

Пара G2 

«Ботафого» побеждает с общим счётом 4:1.

Пара G3 

«Универсидад де Чили» побеждает с общим счётом 4:2.

Пара G4 

«Ланус» побеждает с общим счётом 3:0.

Пара G5 

Общий счёт — 2:2. «Санта-Фе» побеждает по правилу гола, забитого на чужом поле.

Пара G6 

«Насьональ» побеждает с общим счётом 2:1.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ 
 Статистика, календарь
 Фотографии команд, турнирные таблицы, расписание игр, результаты матчей
 
Кубок Либертадорес 2014